The Heavils é uma banda de rock alternativo/heavy metal dos Estados Unidos da América.

Bandas de rock alternativo dos Estados Unidos
Bandas de heavy metal dos Estados Unidos
Bandas de Illinois